Il doppio del torneo di tennis Rothmans International London 1973, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitori Tom Okker e Marty Riessen che hanno battuto in finale Arthur Ashe e Roscoe Tanner 6-3, 6-3.

Teste di serie

 Tom Okker /  Marty Riessen (Campioni)
 Ken Rosewall /  Fred Stolle (primo turno)

 Bob Carmichael /  Ray Ruffels (primo turno)
 Ismail El Shafei /  Brian Fairlie (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Rothmans International London 1973